Federació de Futbol de Xile (del seu nom en castellà Federación de Fútbol de Chile), màxima institució reguladora del futbol a Xile
 Federació Francesa de Ciclisme, màxima institució reguladora del ciclisme a França
 Forces Franceses Combatents, forces armades de la França Lliure
 Fulham Football Club, club de futbol de la ciutat de Londres (Regne Unit)
 Figueirense Futebol Clube, club de futbol de la ciutat de Florianópolis (Brasil)
 Fluminense Football Club, club de futbol de la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil)
 Freiburger Fußball-Club, club de futbol de la ciutat de Friburg de Brisgòvia (Alemanya)
 FFC Viktoria 91 (de l'acrònim en alemany de Frankfurter Fußball-Club Viktoria 91), club de futbol de la ciutat de Frankfurt de l'Oder (Alemanya)
 1. FFC Frankfurt (de l'acrònim en alemany de Frauenfußballclub), club de futbol femení de la ciutat de Frankfurt del Main (Alemanya)
 1. FFC Turbine Potsdam (de l'acrònim en alemany de Frauenfußballclub), club de futbol femení de la ciutat de Potsdam (Alemanya)
 FFC també és l'acrònim de Francis Ford Coppola, director de cinema estatunidenc